Haiyan – powiat w Chinach, w prowincji Zhejiang, w prefekturze miejskiej Jiaxing
 Haiyan – powiat w Chinach, w prowincji Qinghai, w prefekturze autonomicznej Haibei
 Haiyan – cyklon tropikalny z 2013 r.